Timna, Timnah ou Timnath  peut être un :

Toponyme 

 Parc national de Timna, parc national du Néguev en Israël
 Timna, ville antique du Yémen
 Timnath-heres ou Tmnath-serah était la ville donnée à Josué dans la Bible hébraïque, ainsi que le lieu supposé de la tombe de Caleb
 Timnath, une ville américaine du Colorado

Prénom 
 Timna Brauer, chanteuse israëlo-autrichienne
 Timna Moser, coureuse  autrichienne  du combiné nordique et sauteuse à ski.
 Timna Nelson-Levy, judokate israélienne.